Мануел Антонио се може односити на:
 Мануел Антонио (фудбалер), португалски фудбалски репрњезентативац
 Мануел Антонио (атлетичар), анголски атлетичар